Андромер — деревня в Плюсском районе Псковской области в составе городского поселения Заплюсье

Расположена южнее озера Песно, в 20 км к юго-востоку от райцентра Плюсса и в 5 км к юго-западу от волостного центра Заполье.

История 
До 2015 года входила в состав ныне упразднённого сельского поселения Запольская волость.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района